Ørvad kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørvad (Dybe Sogn) – en bebyggelse i Dybe Sogn, Lemvig Kommune
 Ørvad (Skæve Sogn) – en bebyggelse i Skæve Sogn, Frederikshavn Kommune
 Ørvad (Hørby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hørby Sogn, Frederikshavn Kommune